Holländer oder Hollaender ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Hollaender (* 1971), österreichischer Autor und Jurist
 Alexander Hollaender (1898–1986), US-amerikanischer Biophysiker und Strahlungsbiologe
 Alexis Hollaender (1840–1924), deutscher Komponist
 Dorothee Haentjes-Holländer (* 1963), deutsche Autorin und Übersetzerin
 Edith Frank-Holländer (1900–1945), Opfer des Holocaust, Mutter von Anne Frank
 Eugen Holländer (1867–1932), deutscher plastischer Chirurg und Medizinhistoriker
 Felix Hollaender (1867–1931), deutscher Schriftsteller und Regisseur
 Friedrich Hollaender (1896–1976), deutscher Komponist, Musiker und Kabarettist
 Gustav Hollaender (1855–1915), deutscher Komponist
 Hans Holländer (1932–2017), deutscher Kunsthistoriker
 Klaus Holländer (1941–2012), deutscher Brigadegeneral
 Lisa Holländer (1890–1986), deutsche Gerechte unter den Völkern

 Manni Holländer (1952–2011), deutscher Musiker
 Matthias Holländer (* 1954), deutscher fotorealistischer Maler
 Max Holländer (1876–1941), Hofapotheker und Besitzer der Schlossmühle (Heidesheim)
 Meike Holländer (* 1965), deutsche Ruderin
 Robert Holländer (* 1953), deutscher Wasserbauingenieur
 Tobias Holländer (1636–1711), Schweizer Vogtherr, Ratsherr, Säckelmeister, Gesandter und Bürgermeister der Stadt Schaffhausen
 Victor Hollaender (1866–1940), deutscher Dirigent, Pianist, Bruder von Gustav Hollaender
 Werner Holländer (1914–1944), ungarischer Ingenieur, Opfer des NS-Regimes